Сезон ЖНБЛ 1997 — это 17-й сезон женской национальной баскетбольной лиги, по окончании которого чемпионом, во второй раз, стала команда «Сидней Флэймз».

В регулярном чемпионате приняло участие девять команд, на одну меньше, чем в прошлом, ибо в межсезонье была ликвидирована команда «Хобарт Айлендерс». Регулярный чемпионат в этом сезоне начался 11 апреля, закончился 3 августа, MVP которого была признана форвард клуба «Аделаида Лайтнинг», Рэйчел Спорн. Тренер команды «Сидней Флэймз», Билл Томлинсон, был признан тренером года, Лорен Джексон из клуба «Австралийского института спорта» — новичком года. Официально сезон 1997 года закончился 30 августа, когда команда «Сидней Флэймз» переиграла в финальном матче команду «Аделаида Лайтнинг», со счётом 61:56, а MVP финала была признана свингмен «Флэймз» Триша Фэллон.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы 

Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 8 августа команда «Австралийского института спорта» переиграла клуб «Данденонг Рейнджерс» со счётом 76:66.

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Рэйчел Спорн, Аделаида Лайтнинг
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Триша Фэллон, Сидней Флэймз
 Новичок года женской НБЛ: Лорен Джексон, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Талли Бевилаква, Перт Брейкерс
 Лучший снайпер женской НБЛ: Рэйчел Спорн, Аделаида Лайтнинг
 Тренер года женской НБЛ: Билл Томлинсон, Сидней Флэймз

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Кристи Харроуэр (Мельбурн Тайгерс)
 З Эллисон Кук (Мельбурн Тайгерс)
 Ф Рэйчел Спорн (Аделаида Лайтнинг)
 Ф Триша Фэллон (Сидней Флэймз)
 Ц Дженни Уиттл (Брисбен Блэйзерс)

Ссылки 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 1997